Inter-Services Intelligence, cos militar de la intel·ligència del Pakistan.
 Interferòmetre Espacial Infraroig, interferòmetre astronòmic a Califòrnia.
 Interferència entre símbols
 Institut per a la Informació Científica
 Institut per a la Seguretat a Internet